Pärna bezeichnet
 Pärna (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 Pärna (Viru-Nigula), Ort in der Landgemeinde Viru-Nigula, Estland